Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ivan Cerović e Petar Popović che hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Orest Tereščuk 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (semifinali)
 Aleksej Kedrjuk /  Orest Tereščuk (finale)

 Adrian Cruciat /  Denis Macukevič (primo turno)
 Xavier Audouy /  Nicolas Renavand (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2005